Wladislaus I van Bohemen (+1125), hertog van Bohemen (1109-1117, 1120-1125)
 Wladislaus II van Bohemen (+1176), hertog en koning van Bohemen (1140-1172) en hertog van delen van Moravië (1156-1176)
 Wladislaus III Hendrik (+1222), markgraaf van Moravië (1192-1222), hertog van Bohemen (1197) en hertog van delen van Moravië (1191-1222)
 Wladislaus van Bohemen (1227-1247), markgraaf van Moravië (1239-1247) en hertog van Oostenrijk (1246-1247)